Българска прогресивна линия (с абревиатура: БПЛ) е политическа партия в България, основана през 2021 г., преименувана от Българска партия Либерали. Неин председател е Красимир Янков.

История 

Партията е основана на 29 януари 2021 г. от бившия член на БСП – Красимир Янков. Неин предшественик е Българска партия Либерали, основана от социолога и основател на СДС – Петко Симеонов. На 21 ноември 2020 г. Българска партия Либерали провежда 9-и редовен конгрес, на него е взето решение партията да се преименува на Българска прогресивна линия.

Участия в избори

Парламентарни избори

април 2021 г. 

На 2 март в ЦИК е изтеглен жребият за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, партия Българска прогресивна линия е с №10.

При 50,61% избирателна активност и 100% обработени протоколи партията получава 0,12% подкрепа (или 3 751 гласа).

юли 2021 г. 

На парламентарните избори през юли 2021 г. партията участва в коалиция – Ляв съюз за чиста и свята република.

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. (по избирателни райони):

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в България
Основани в България през 2021 година